Лашма — топоним в России.

 Лашма — посёлок в Касимовском районе Рязанской области России.
 Лашма — посёлок разъезда в Ковылкинском районе Республики Мордовия.
 Лашма — река в Ковылкинском районе Республики Мордовия.

См. также 
 Вольная Лашма
 Воскресенская Лашма
 Русская Лашма
 Ламша